Siedliszowice ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Siedliszowice (Kroczyce), Dorf der Gmina Kroczyce in der Woiwodschaft Schlesien
 Siedliszowice (Żabno), Dorf der Gmina Żabno in der Woiwodschaft Kleinpolen